Parkinson, ou Parkinsons, peut désigner :

Patronymes 
 Amber Parkinson (1976-), escrimeuse australienne ;
 Bradford Parkinson (1953-), ingénieur aéronautique américain ;
 Cecil Parkinson (1931-), Baron Parkinson of Carnforth, personnalité politique britannique ; 
 Craig Parkinson (1976-), acteur britannique ;
 Cyril Northcote Parkinson (1909-1993), historien britannique, auteur de la « loi de Parkinson » ;
 David Parkinson (1961-), historien du cinéma ;
 Dian Parkinson (1944-), actrice et mannequin américaine ;
 H.B. Parkinson (1884-1970), réalisateur britannique ;
 James Parkinson (1755-1824), médecin qui fournit la première description complète de la maladie de Parkinson ;
 James Parkinson (1730-1813), courtier et fondateur d’un musée ;
 John Parkinson (1567-1650), botaniste anglais ;
 John Parkinson (1870-1941), personnalité politique britannique.
 John Parkinson (1907-2006), président de la Belfast Titanic Society ;
 Sir John Parkinson (1885-1976), cardiologue anglais ;
 John « Jack » Parkinson (1883-1942), footballeur anglais ;
 Katherine Parkinson (1978-), actrice britannique ;
 Keith Parkinson (1958-2005), artiste et illustrateur américain ;
 Kenneth Parkinson (1927-2016), conseiller juridique américain, un des « hommes du président » lors du Scandale du Watergate ;
 Mark Parkinson (1957-), homme politique et juriste américain ;
 Michael Parkinson (1935-), présentateur de télévision ;
 Michaël Parkinson (1991-), joueur de volley-ball ;
 Norman Parkinson (1913-1990), photographe et portraitiste anglais ;
 Paul Bonifacio Parkinson (1991-), patineur artistique italien ;
 Phil Parkinson (1967-), entraîneur anglais de football et ancien joueur ;
 Sacha Parkinson (1992-), actrice britannique ;
 Stephen Parkinson (1983-), homme politique britannique ;
 Sydney Parkinson (1745-1771), artiste naturaliste écossais ;
 Tessa Parkinson (1986-), skipper australienne.

Toponymie 
 Parkinson, quartier australien au sud de Brisbane

Autres 
 The Parkinsons, groupe de punk rock portugais, originaire de Coimbra
 Parkinson, émission de télévision britannique, présentée par Michael Parkinson, et diffusée de 1971 à 2007

Voir aussi 
 Maladie de Parkinson
 Loi de Parkinson
 Loi de futilité de Parkinson

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais